El acrónimo BCP pueden hacer referencia a:

 Bypass cardiopulmonar
 Banco Comercial Portugués
 Banco de Crédito del Perú 
 Banco Central del Paraguay
 Bloque de control del proceso
 Best Current Practice
 Plan de continuidad del negocio por sus siglas en inglés BCP, por Business Continuity Plan
 Banco de Crédito de Bolivia